Wiśniowa (gromada w powiecie myślenickim)
 Wiśniowa (gromada w powiecie staszowskim)  (sandomierski/staszowski)
 Wiśniowa (gromada w powiecie strzyżowskim) (krośnieński/strzyżowski)

także:
 Wiśniowa Góra (gromada) (powiat łódzki)